Алексе́й Симако́в:
 Симаков, Алексей Васильевич (1763—1831) — городской голова Петрозаводска (1814—1816), купец.
 Симаков, Алексей Олегович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Симаков, Алексей Петрович (род. 1975) — белорусский футболист.